Князь Иван Андреевич Хохолков-Ростовский по прозванию Катырь (ум.1543) — воевода, наместник и боярин во времена правления Василия III Ивановича и правительницы Елены Васильевне Глинской при малолетнем Иване IV Васильевиче Грозном.

Родоначальник княжеского рода Катыревы-Ростовские. Старший сын дворянина, князя Андрея Ивановича по прозванию "Хохолек" (Хохолок), упомянутого в 1492 и 1495 годах в государевых Новгородских походах и являющегося родоначальником княжеского рода Хохолковы-Ростовские. Имел братьев, князей и бояр: Юрия Андреевича и Александра Андреевича.

Биография

Служба Василию III 
В 1528 году первый воевода Большого полка в Новгород-Северском. В 1532 году наместник в Костроме и пожалован бояриным.

Служба Ивану Грозному 
В 1535 году первый воевода Передового полка в походе из Новгорода на Великое княжество литовское. В этом же году по "стародубским вестям" первый воевода войск левой руки в Сивере. В 1537 году первый воевода сперва в Нижнем Новгороде, а потом в Костроме. В 1539 году первый воевода Большого полка на Угре. В 1540 году вновь первый воевода в Костроме. В 1542 году первый воевода Большого полка сперва во Владимире, потом в Серпухове, а после в Калуге.

Умер в 1543 году.

От брака с неизвестной имел сыновей, князей: Петра и Андрея Ивановичей.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Хохолков-Ростовский Иван Андреевич Катырь. стр. 19.
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Князья Катыревы. стр. 106.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Катырев-Ростовский Иван Андреевич. стр. 177, 178.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Хохолков-Ростовский Иван Андреевич Катырь. стр. 41.  ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.